Wiktor Tichonow ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Wassiljewitsch Tichonow (1930–2014), russischer Eishockeyspieler und -trainer
 Wiktor Wassiljewitsch Tichonow (Eishockeyspieler) (* 1988), russischer Eishockeyspieler